Deutsche Bauernpartei
 DBP (gen)
 rozkurczowe ciśnienie tętnicze
 dihydrobenzperidol
 ftalan dibutylu